Uxbridge (Egyesült Királyság), város Nagy-London agglomerációban
Uxbridge (Massachusetts) USA
Uxbridge (Ontario) Kanada
Uxbridge Township Észak-Dakota
Uxbridge (Tasmánia)